Тира́на () — столица и крупнейший город Албании, главный политический, экономический и культурный центр страны.  Образует самостоятельную административную единицу город Тирана, а также является административным центром одноимённых области и округа, в состав которых входит.

Основана в 1614 году. Столица страны с 1920 года.

Этимология 
Существует точка зрения, что Сулейман-паша, заложив в 1614 году город, назвал его Тиграном, в честь города Тегерана, но в венецианских документах 1572 года упоминается населённый пункт под названием il bordo di Tirana. Современная этимология связывает топоним Тирана с этнонимом «тиррены» () — латинское название этрусков. О былом проживании этрусков на территории современной Албании косвенно свидетельствуют топонимические параллели: албанцев к югу от Тираны называют тоски, а Тоскана, область былого расселения этрусков в Италии, омывается Тирренским морем.

История 
Первые поселения на месте нынешнего города существовали уже во времена палеолита  —  назад. Исходя из местных топонимов, территорию населяли иллирийцы, а район современной Тираны был одним из первых заселённых людьми на территории Албании. Древнейшей постройкой, обнаруженной в городе, является римский дом, позднее приспособленный под храм. Мозаика на полу здания датируется III веком. Обнаружены руины крепости, построенной императором Юстинианом I в 520 году и восстановленной Ахмед-пашой Топтани в XVIII веке.

Тирана впервые упоминается в источниках в XV веке как небольшое поселение. 1614 год считается годом основания города, в этот год Сулейман-паша основал здесь мечеть, турецкие бани, пекарню и несколько магазинов. Выгодное расположение на пересечении торговых путей способствовало его развитию. В XVII веке здесь возник известный базар с купцами, торгующими шелками, пряностями, керамикой, драгоценными металлами.

Город был ареной постоянной борьбы албанского народа против турецких завоевателей и местных феодалов. 8 февраля 1920 года по решению албанского национального конгресса в Люшне Тирана была провозглашена столицей Албании и резиденцией правительства. В 1920-х годах в ней возникли первые профсоюзы. В апреле 1939 — сентябре 1943 годов Тирана была оккупирована Италией, в сентябре 1943 года — Германией. Являлась одним из центров национально-освободительной борьбы албанского народа.

В ноябре 1941 года здесь была основана Коммунистическая партия Албании. 17 ноября 1944 года город был освобождён от немецких войск Национально-освободительной армией. 28 ноября 1944 года в Тирану переехало из Берата народно-демократическое правительство, 11 января 1946 года в ней была провозглашена Народная Республика Албания. 

В 1950-е годы при помощи Советского Союза и других социалистических стран был построен ряд современных предприятий, созданы некоторые культурные учреждения.

Климат 

Расположена в межгорной долине, на высоте 89 м над уровнем моря, вдоль реки Ишм, в центральной части Албанской равнины, у подножия горного хребта Круя-Дайти, в 40 км от Адриатического моря. Климат субтропический влажный. Лето обычно жаркое со средней температурой июля +24 °C, зима мягкая со средней температурой января +6...+8 °C. Суточные колебания достаточно большие, они варьируют от +10 °C в январе до +14-15 °C в июле. Среднее количество осадков составляет около 1000 мм в год.

Население 
Население Тираны, по официальным данным, в 2010 году составило 386 420 жителей, по неофициальным около миллиона человек (11 тыс. жителей в 1923 году; 40 тыс. жителей в 1939 году; 108 тыс. жителей в 1955 году; 136,3 тыс. жителей в 1960 году, свыше 200 тыс. чел. в 1975 году).

Городское управление 
Тирана — город республиканского подчинения и административный центр области Тирана и одноимённого округа. Орган государственной власти: городской народный совет, избираемый на 3 года гражданами, достигшими 18 лет. Народные советы также избираются в городских районах Тираны. Народные советы избирают исполнительно-распорядительные органы: исполнительные комитеты.

Экономика и промышленность 

В городе сосредоточена значительная часть промышленного производства страны. Здесь размещается текстильная, пищевая, табачная, обувная, металлообрабатывающая, стекольная и керамическая промышленность. Среди наиболее крупных предприятий, текстильный комбинат, шерстоткацкая фабрика, механический завод, деревообрабатывающая, обувная и табачная фабрики, мясокомбинат, ликёро-водочный и маслодельные заводы, мебельная фабрика, цементный заводы и комбинат стройматериалов, завод по производству запчастей для тракторов, фабрика по производству угольных брикетов, многочисленные мастерские промысловой кооперации, ТЭЦ. Промышленные предприятия находятся преимущественно в западной и юго-западной частях столицы. В районе Тираны расположены угольные копи Крраба, Приска. В 1951 году вблизи города при содействии СССР была построена первая в стране ГЭС им. В. И. Ленина (ныне ГЭС Лянабрегаси). Вода к турбинам поступает по туннелям от горных истоков реки Селиты, затем по водопроводу в город. Железнодорожной линией Тирана связана с Дурресом и городом Милоти, шоссейными дорогами через города Эльбасан, Крую и Дуррес с другими городами Албании. Вблизи Тираны расположен международный аэропорт имени матери Терезы.

Архитектура 
Планировка радиально-кольцевая. Старые кварталы имеют узкие кривые улицы и дома в глубине дворов. Административный и культурный центр застраивался в 1920 — 1930-х годах (ансамбль площади Скандербега, банк, университет, театр оперы и балета, мечеть Эфем Бей). В 1953 — 1958 годах был принят и реализован план реконструкции Тираны по проекту архитекторов Г. Стразимири, М. Меле. Созданы обширные жилые комплексы, построена киностудия «Новая Албания» (1952, советский архитектор Г. Л. Лавров).

В XVIII веке возведена wерковь Святого Прокопия, просуществовавшая до 1967 года.

В XIX веке построена часовая башня.

В 2011 году было построено самое высокое здание Албании 85-метровая башня TID Tower. В одном из углов здания располагается гробница Сулейман-паши Барджини.

Памятники 
 Памятник В. И. Ленину (цемент, 1950-е гг., скульптор К. Хоши);
 Памятник партизану (бронза, 1947, А. Мано);
 Памятник Скандербегу;
 Памятник Шопену.

Учебные заведения, научные и культурные учреждения 
 Учебные заведения:
 Тиранский университет;
 Политехнический университет Тираны;
 Сельскохозяйственный университет Тираны;
 Университет искусств Албании;
 Институт физкультуры.
 Научные учреждения:
 Албанская Академия наук;
 Центральная научно-исследовательская зоотехническая станция;
 Ветеринарный научно-исследовательский институт.
 Национальная библиотека.
 Музеи:
 археологии и этнографии;
 борьбы за национальное освобождение;
 естественнонаучный;
 Ленина и Сталина.
 Театры:
 оперы и балета (с балетной школой);
 Народный;
 эстрады и цирка;
 кукол.
 Учреждения культуры и искусства:
 Консерватория;
 Филармония;
 Высшее актёрское училище им. А. Моисеи;
 Художественный лицей им. И. Моисси;
 Киностудия «Новая Албания».

Возрождение 
Город пережил радикальные изменения на рубеже тысячелетий. В 2000 году руководство города начало кампанию по освобождению и расчистке общественного пространства, которое было ранее занято массой нелегальных коммерческих учреждений. В кампанию, названную «Возвращение к идентичности», включено возвращение берегов рек, парков и других общественных структур в их состояние до 1990 года. Общая инфраструктура улучшилась, поскольку значительное число дорог было реконструировано. Большая часть парков и садов была перепланирована с целью придать городу более европейский вид. Пустыри между жилыми домами подверглись перепланировке, незаконные постройки были снесены, а на их месте высажены новые сады и парки. Однако ряд пустырей, предназначенных для озеленения, отдаётся под строительные площади. Жилые дома строятся на фундаменте снесённых домов. Мэр Тираны Эди Рама предложил красить фасады зданий в яркие цвета, в то время как сами здания постепенно ветшают.

Столица 
8 февраля 1920 года на Албанском национальном конгрессе Тирана была выбрана в качестве временной столицы Албании. Город сохранял этот статус до 31 декабря 1925 года. В декабре 1924 года, после июньского переворота, Тирана была занята силами югославского отряда под командованием полковника Миклашевского, вернувшего власть над Албанией Ахмету Зогу.

Первый нормативный план города был составлен в 1923 году Эшрефом Фрашери. Центральная улица была открыта в 1922 году и названа Нана Мбретнеше (Мать-королева). Многие дома были снесены, чтобы освободить место для её строительства.

В 1924 году город был центром Июньской революции под руководством Фан Ноли. Дервишский орден Бекташи с 1925 года, когда он был запрещён в Турции, сделал Тирану своим центром.

Нынешнее здание парламента был воздвигнуто в 1924 году, первоначально служило офицерским клубом.

В сентябре 1928 года в Тиране был коронован Зогу I.

Культура 
Основные культурные и художественные учреждения Тираны:

 Национальный театр,
 Национальный театр оперы и балета Албании,
 Национальная галерея изобразительных искусств Албании.

Культурные события включают в себя выступления известных в мире композиторов в исполнении симфонического оркестра Албанского радио и телевидения. Город был местом проведения биеннале «Тиране» и Тиране-Джаз-Фестиваля.

В Тиране тнаходятся памятники истории и культуры:
 Замок Тирана (исторический центр столицы);
 Башня с часами Тиране;
 мечеть Эфем бей;
 мост Табак;
 мост Терзи;
 Парк Риния»;
 парк Святого Прокопа;
 площадь Скандербега с монументальным ансамблем.

Город имеет 8 общественных библиотек, одна из которых, Национальная библиотека Албании (Библиотека «Комбёлё»), 5 музеев-домов и 56 культурных памятников.

Здесь появилось албанское блюдо Фергеса Тиране.

Районы 
Тирана разделена на 11 административных единиц (Njësi Bashkiake). Каждый район имеет своего мэра и совет.

В 2000 году центр города, начиная от центрального кампуса Университета Тираны до площади Скандербега, был объявлен местом культурной ассамблеи. В том же году началась реконструкция площади.

Экономика 
Тирана является основным промышленным центром Албании. Здесь отмечено быстрое экономическое развитие. С 1920 года создано много новых отраслей промышленности. Основные отрасли промышленности: обработка сельскохозяйственной продукции и производство оборудования, текстиля, фармацевтической продукции и изделий из металла.

Город начал развиваться в начале XVI века, когда возник базар. Ремесленники производили изделия из шёлковых и хлопчатобумажных тканей, кожи, керамики и железа, серебра, золота и артефактов. Благодаря расположению в плодородной равнине, Тирана экспортировала 2600 баррелей оливкового масла и 14 000 пакетов табака в Венецию по 1769 год. В 1901 году в городе и округе насчитывалось 140 000 оливковых деревьев, 400 нефтяных мельниц и 700 магазинов.

Спорт 

В городе существует футбольный клуб «Тирана». Домашним стадионом команды является «Сельман Стермаси», вмещающий 12,5 тыс. зрителей. В городе также расположен крупнейший стадион страны «Кемаль Стафа» вместимостью более 30,5 тыс. человек. Это домашний стадион сборной Албании по футболу. Известными футбольными клубами Тираны являются «Динамо» и «Партизани».

Помимо футбольных клубов, базируется несколько баскетбольных команд, в том числе главные соперники в чемпионате Албании, самые титулованные клубы страны «Партизани» и «Тирана».

Города-побратимы 
   Анкара, Турция;
   Афины, Греция;
   Барселона, Испания;
   Гянджа, Азербайджан;
   Москва, Россия.
   Харьков, Украина.

Известные уроженцы 
Родившиеся в Тиране

Примечания

Литература 
 
 

 
Города Албании